José Triana (1931–2018) kubai drámaíró, költő
 José Triana (1948) kubai atléta, rövidtávfutó, olimpikon (1972)